Пол Джонсон (, полное имя ; ) — английский писатель и спичрайтер, журналист-католик.

В начале своей карьеры он придерживался левых взглядов, но в дальнейшем перешёл на консервативную позицию. Пол Джонсон — популярный , автор более 40 книг.

Начало карьеры 
В 1952 г., будучи корреспондентом в Париже, Пол Джонсон критиковал действия полиции при подавлении протестов. Однако, вернувшись в 1955 г. в Лондон, он стал отходить от либерализма и всё больше склоняться к консерватизму. В частности, он предупреждал об «угрозе битлизма» ():

«Подросток приходит не столько слушать [музыку], сколько участвовать в ритуале, в коллективном поклонении божествам, слепым и пустым. „Во время представления, — написал один обозреватель, — невозможно было услышать ничего кроме визга, если не считать ритма, отбиваемого Ринго на барабанах“. Вот подлинно „новое культурное течение“ — музыка, которую не только нельзя услышать, но и не нужно слышать».

О молодёжи, которая слушает подобную музыку, Джонсон отозвался так:

«Прежде чем меня объявят этаким устаревшим консерватором, давайте-ка остановимся на секунду и внимательно посмотрим, что имеется в виду под этой самой „молодёжью“. По обоим телеканалам каждую неделю идут телепередачи, где подросткам проигрываются поп-пластинки, которые затем обсуждаются. Пока исполняется музыка, камеры медленно и беспристрастно показывают лица публики. Какую же бездонную пропасть пустоты они выражают! Громадные лица, распухшие от дешёвых сладостей и намазанные косметикой из сетевых магазинов, отвисшие челюсти и стеклянные глаза, разбитые каблуки-шпильки: вот поколение, порабощённое коммерческой машиной. Над этим образом „молодёжи“, очевидно, работают некие ушлые пожилые люди».

Этим молодым людям, которые, по его словам, «кучкуются возле „Битлз“, кричат до истерии» и являются «наиболее несчастными представителями своего поколения, скучными, ленивыми, неудачниками» Джонсон противопоставил других молодых людей:

«…юноши и девушки, которые станут настоящими лидерами и созидателями завтрашнего общества, никогда не пойдут на поп-концерт. Проще говоря, им некогда. Они занимаются самообразованием. Они впитывают культуру, которая, несмотря на „битлизм“ или любой другой производимый для масс умственный наркотик, продолжит формировать нашу цивилизацию».

Алан Уоткинс, политический обозреватель и бывший коллега Джонсона, утверждал в газете «Гардиан» (), что последний — центральная фигур среди патерналистских консерваторов, порвавших в своё время с левизной.

Тэтчеризм 

В 1970-е Пол Джонсон начал писать ещё более правые статьи и книги, в которых выступал против профсоюзного движения, описывая его как насильственное и нетолерантное, называя членов профсоюзов «фашистами». Также он начал выступать в поддержку неолиберальной политики будущего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер: самоустранение государства из экономики и снижение налогообложения.

После победы Тэтчер на выборах в 1976 г. Джонсон стал одним из её ближайших советников и спичрайтером.

Творчество 

В своих статьях и книгах Джонсон критикует современность за недостаток морали; рассматривает приверженцев дарвиновской теории эволюции как адвокатов атеизма и сторонников биотехнологических экспериментов. В результате объектом нападок Джонсона стал знаменитый учёный и атеист Ричард Докинз. Пол Джонсон является консервативным католиком и выступает против атеизма.

Его почитают консерваторы в США и других странах за решительный антикоммунизм. Джонсон оправдывал действия Ричарда Никсона во время Уотергейтского скандала, считая его действия значительно менее отвратительными, чем лжесвидетельство Билла Клинтона и Оливера Норта в Ирангейтском скандале. В своей журналистской колонке Джонсон защищал своего друга-консерватора Джонатана Эткина, обвинённого в лжесвидетельствовании, и выражал восхищение генералом Франко. При этом подвергал критике европейские страны, в частности Францию, за недемократичность.

Библиография (неполный список) 

(Если не указано другое, страна публикации — Великобритания).

Антологии, полемика, современная история 
 1957 Conviction MacGibbon & Kee (contribution: «A Sense of Outrage» pp202–17, with Brian Abel-Smith, Nigel Calder, Richard Hoggart, Mervyn Jones, Norman Mackenzie (ed), Peter Marris, Iris Murdoch Peter Shore, Hugh Thomas, Peter Townsend & Raymond Williams)
 1957 The Suez War MacGibbon & Kee
 1958 Journey Into Chaos MacGibbon & Kee [Western Policy in the Middle East]
 1971 Statesmen And Nations Sidgwick & Jackson [An anthology of New Statesman articles from the 1950s and 1960s. Often surprisingly mild in tone given Johnson’s later development.]
 1977 Enemies of Society Weidenfeld & Nicolson
 1980 The Recovery of Freedom (Mainstream Series) Basil Blackwell
 1981 The Best of Everything — Animals, Business, Drink, Travel, Food, Literature, Medicine, Playtime, Politics, Theatre, Young World, Art, Communications, Law and Crime, Films, Pop Culture, Sport, Women’s Fashion, Men’s Fashion, Music, Military (ed by William Davis) — contributor
 1985 The Pick of Paul Johnson Harrap
 1986 The Oxford Book Of Political Anecdotes (2nd ed 1991) Oxford University Press
 1988 Intellectuals Weidenfeld & Nicolson
 1994 The Quotable Paul Johnson A Topical Compilation of His Wit, Wisdom and Satire (George J. Marlin, Richard P. Rabatin, Heather Higgins (Editors)) 1994 Noonday Press/1996 Atlantic Books(US)
 1994 Wake Up Britain — a Latter-day Pamphlet Weidenfeld & Nicolson
 1996 To Hell with Picasso & Other Essays: Selected Pieces from «The Spectator» Weidenfeld & Nicolson
 2009 Churchill (biography, 192 pages)[26]
 2012 Darwin: Portrait of a genius (Viking, 176 pages)

Искусство и архитектура 
 1980 British Cathedrals Weidenfeld & Nicolson ISBN 0-297-77828-5
 1993 Gerald Laing : Portraits Thomas Gibson Fine Art Ltd (with Gerald Laing & David Mellor MP)
 1999 Julian Barrow’s London Fine Art Society
 2003 Art: A New History Weidenfeld & Nicolson

История 
 1972 The Offshore Islanders: England’s People from Roman Occupation to the Present/to European Entry [1985ed as History of the English People; 1998ed as Offshore Islanders: A History of the English People] Weidenfeld & Nicolson
 1974 Elizabeth I: a Study in Power and Intellect Weidenfeld & Nicolson
 1974 The Life and Times of Edward III Weidenfeld & Nicolson
 1976 Civilizations of the Holy Land Weidenfeld & Nicolson
 1977 Education of an Establishment in The World Of the Public School (pp13–28), edited by George MacDonald Fraser, Weidenfeld & Nicolson /St Martins Press (US edition)
 1978 The Civilization of Ancient Egypt Weidenfeld & Nicolson
 1981 Ireland: A Concise History from the Twelfth Century to the Present Day [as …Land of Troubles 1980 Eyre Methuen] Granada
 1983 A History of the Modern World from 1917 to the 1980s Weidenfeld & Nicholson
 1984 Modern Times: A History of the World from the 1920s to the 1980s Weidenfeld & Nicolson [later, …Present Time and …Year 2000 2005 ed] Weidenfeld & Nicolson
 
 1987 Gold Fields A Centenary Portrait Weidenfeld & Nicolson
 1987 The History of the Jews [2001ed] Weidenfeld & Nicolson (later editions titled A History of the Jews)
 
 1991 The Birth of the Modern: World Society 1815—1830 Weidenfeld & Nicolson 
 1996 The Holocaust Phoenix [pages 482 to 517 of A History of the Jews]
 1997 A History of the American People Weidenfeld & Nicolson ISBN 0-06-093034-9 [8]
 2002 The Renaissance [: A Short History *] Weidenfeld & Nicolson/*Random House (USA)
 2002 Napoleon (Lives S.) Weidenfeld & Nicolson [2003 Phoenix pbk]
 2005 George Washington: The Founding Father (Eminent Lives Series) Atlas Books
 2006 Creators HarperCollins Publishers (USA) ISBN 0-06-019143-0
 2007 Heroes HarperCollins Publishers (USA) ISBN 978-0-06-114316-8; ISBN 0-06-114316-2; HarperCollins Publishing link to book

Мемуары 
2004 The Vanished Landscape: A 1930s Childhood in the Potteries Weidenfeld & Nicolson: ISBN 978-0-7538-1933-3
2010 Brief Lives Hutchinson

Рассказы 
 1959 Left of Centre MacGibbon & Kee ["Left Of Centre describes the meeting of a Complacent Young Man with an Angry Old City"]
 1964 Merrie England MacGibbon & Kee

О религии 
 1975 Pope John XXIII Hutchinson
 1977 A History of Christianity Weidenfeld & Nicolson /1976 Simon & Schuster /Atheneum (USA)
 
 1982 Pope John Paul II And The Catholic Restoration St Martins Press
 1996 The Quest for God: A Personal Pilgrimage Weidenfeld & Nicolson/HarperCollins (USA)
 1997 The Papacy Weidenfeld & Nicolson
 2010 Jesus: A Biography From a Believer. Penguin Books

Путешествия 
 1973 The Highland Jaunt Collins (with George Gale)
 1974 A Place in History: Places & Buildings Of British History Omega [Thames TV (UK) tie-in]
 1978 National Trust Book of British Castles Granada Paperback [1992 Weidenfeld ed as Castles Of England, Scotland And Wales]
 1984 The Aerofilms Book of London from the Air Weidenfeld & Nicolson

Ссылки 
 Пол Джонсон. Стоит ли нам бояться медведя?
 Пол Джонсон. Сможем ли мы когда-нибудь по-настоящему любить французов?

Примечания 

Писатели Англии
Награждённые Президентской медалью Свободы
биографы
Биографы Чарлза Дарвина